Cristóbal Colón kan syfta på:

 Christofer Columbus som på spanska heter Cristóbal Colón

Geografi

Mexiko 

 Cristóbal Colón, Jiquipilas, 
 Cristóbal Colón, Ocosingo, 
 Cristóbal Colón, Sabanilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar